Z mgły zrodzony (powieść)
 Z mgły zrodzony (cykl)